

Wydarzenia 

 w Atenach, po pięciu latach prac, przerwano budowę Propylejów, zakończono za to rozpoczętą w 447 p.n.e. budowę Partenonu
 Ateny nałożyły sankcje gospodarcze na Megerę
 Bitwa pod Potidają

68